What Car? é uma revista automobilística produzida pelo Grupo Haymarket.

Ligações externas
 Página oficial

Revistas de automobilismo
Revistas do Reino Unido